Rise désigne notamment :

Toponyme 

 Rise, une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Cinéma et télévision

 Rise, un film d'horreur américain de Sebastian Gutierrez sorti en 2007 ;
 Rise, un film américain de , sorti en 2016.
 Rise, série télévisée américaine (2018).

Musique 

 , un album composé en 1979 par le trompettiste américain Herb Alpert ;
 Rise, un album du groupe japonais SPEED, sorti en 1998 ;
 Rise, un album de la sitariste indienne Anoushka Shankar, sorti en 2005 ;
 Rise, un album du groupe irlandais The Answer, sorti en 2006 ;
 , un album de Shaggy sorti en 2012 ;
 Rise, un album du groupe américain Skillet, sorti en 2013 ;
 Rise, un album du Taeyang, chanteur du groupe sud-coréen Bigbang, sorti en 2014 ;
 Rise, chanson de The Glitch Mob, Mako et The Word Alive, hymne des Championnat du monde de League of Legends 2014 ;
 Rise, un single de Katy Perry sorti en 2016 ;
 Rise (2022), album du groupe finlandais de rock, The Rasmus.

Autres 
 Rise and Resist, mouvement politique américain du .
 Rise Wrestling, une fédération de catch (lutte professionnelle) féminine américaine